Kennis ist der Familienname folgender Personen:

 Adrie und Alfons Kennis (* 1966), niederländische Paläontologie-Künstler, siehe Kennis-Zwillinge
 Dan Q. Kennis (1917–2006), US-amerikanischer Filmproduzent
 Guillaume-Gommaire Kennis (1717–1789), belgischer Violinist, Komponist und Kapellmeister